Вестре (значения) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Вестре, Ян Кристиан (род. 1986) — норвежский предприниматель и политик.

Топоним 
 Вестре — коммуна в земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия.

См. также 
 Вестре-Слидре
 Вестре-Тутен
 Вестрено